Міщенко Володимир Іванович:
 Міщенко Володимир Іванович ( 1955) — український економіст, доктор економічних наук, професор.
 Міщенко Володимир Іванович (1937—2008) — український письменник, журналіст.